Convenções de Genebra — sobre os direitos e os deveres de pessoas, combatentes ou não, em tempo de guerra (1864, 1906, 1929 e 1949)
Convenção da ONU sobre Armas Convencionais — Genebra, 1980
Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados — Genebra, 1951
Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância (CLRTAP) — Genebra, 1979

Desambiguação